Параскева Костова Лозанчева, по баща Биолчева, е съпруга на Анастас Лозанчев и деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Параскева Лозанчева е родена на 25 октомври стар стил 1880 година в град Прилеп, тогава в Османската империя. Дъщеря е на Коста Биолчев от фамилията Биолчеви. Живее и работи в Битоля. На 22 януари 1900 година се венчае за революционера Анастас Лозанчев. Към 1903 година е родила две деца на Анастас - Цветан и Еленка. При една от срещите на Гоце Делчев с арестувания в Битолския затвор Даме Груев през 1902 година майката на Анастас Анча Лозанчева и бебето Цветан придружават Гоце Делчев, за да не събудят съмнението на турските власти.

След войните за национално обединение Параскева Лозанчева и децата ѝ се преместват в София при Анастас Лозанчев. Параскева умира на 19 февруари 1936 година в София.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Параскева
Лозанчеви
Деятелки на ВМОРО